Hrvatska:
 Avala (kula u Vrgorcu)
 Avala (kula u Zadvarju)

Srbija i Srbi:
 Avala (planina), planina u Srbiji
 Televizijski toranj Avala, TV toranj na Avali u Srbiji
 Avala film, srpska filmska kuća
 TV Avala, srpska televizijska postaja
 Radio Avala, srpski radio u Chicagu
 FK Avala 1939, srpski nogometni klub
 KK Mega Bemax Beograd, srpski košarkaški klub, prvog imena Avala Ada
 Telegrafska agencija Avala, srpska novinska agencija
 Avala grad, naselje u Srbiji u Resniku
 Avala (vlak), međunarodni vlak 
 Predio izuzetnih odlika Avala

Ostalo:
 Avalit, mineral